Dit is een lijst van planetoïden 35201-35300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (35201) - || 1994 PW6|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (35202) - || 1994 PH8|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (35203) - || 1994 PF15|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (35204) - || 1994 PV15|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (35205) - || 1994 PS17|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (35206) - || 1994 PO27|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (35207) - || 1994 PN36|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (35208) - || 1994 PB38|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (35209) - || 1994 PJ38|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (35210) - || 1994 PR39|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (35211) - || 1994 RR2|| 2 september 1994 || Spacewatch
|-
| (35212) - || 1994 RP18|| 3 september 1994 || E. W. Elst
|-
| (35213) - || 1994 RF25|| 12 september 1994 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35214) - || 1994 SC5|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (35215) - || 1994 SH9|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (35216) - || 1994 UH3|| 26 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (35217) - || 1994 VK1|| 4 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (35218) - || 1994 WU2|| 30 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (35219) - || 1994 WY2|| 30 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (35220) - || 1994 WU7|| 28 november 1994 || Spacewatch
|-
| (35221) - || 1994 XK1|| 7 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (35222) - || 1994 XD6|| 4 december 1994 || Cima Ekar
|-
| (35223) - || 1995 BR || 23 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (35224) - || 1995 BN1|| 25 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (35225) - || 1995 DX8|| 24 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (35226) - || 1995 FT4|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (35227) - || 1995 FR5|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (35228) - || 1995 FB14|| 27 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (35229) Benckert || 1995 FY20|| 24 maart 1995 || F. Börngen
|-
| (35230) - || 1995 GW || 7 april 1995 || T. Kobayashi
|-
| (35231) - || 1995 GH7|| 4 april 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (35232) - || 1995 GS7|| 4 april 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35233) Krčín || 1995 KJ || 26 mei 1995 || Kleť
|-
| (35234) - || 1995 NH || 1 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (35235) - || 1995 OZ14|| 25 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (35236) - || 1995 PC1|| 2 augustus 1995 || Spacewatch
|-
| (35237) Matzner || 1995 QP || 23 augustus 1995 || L. Šarounová
|-
| (35238) - || 1995 QR1|| 20 augustus 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35239) - || 1995 SH2|| 25 september 1995 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (35240) - || 1995 SY5|| 17 september 1995 || Spacewatch
|-
| (35241) - || 1995 SD41|| 25 september 1995 || Spacewatch
|-
| (35242) - || 1995 SJ52|| 29 september 1995 || Spacewatch
|-
| (35243) - || 1995 TZ1|| 14 oktober 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35244) - || 1995 TX7|| 15 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (35245) - || 1995 UW12|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (35246) - || 1995 UQ15|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (35247) - || 1995 UZ20|| 19 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (35248) - || 1995 UR53|| 21 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (35249) - || 1995 WQ3|| 21 november 1995 || Farra d'Isonzo
|-
| (35250) - || 1995 WB28|| 19 november 1995 || Spacewatch
|-
| (35251) - || 1995 YE5|| 16 december 1995 || Spacewatch
|-
| (35252) - || 1995 YJ14|| 20 december 1995 || Spacewatch
|-
| (35253) - || 1996 AB7|| 12 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (35254) - || 1996 BW2|| 26 januari 1996 || F. Uto
|-
| (35255) - || 1996 BS8|| 19 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (35256) - || 1996 DT1|| 23 februari 1996 || Višnjan Observatory
|-
| (35257) - || 1996 HM14|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (35258) - || 1996 HN23|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (35259) - || 1996 HN24|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (35260) - || 1996 HA25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (35261) - || 1996 JX5|| 11 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (35262) - || 1996 NA2|| 15 juli 1996 || NEAT
|-
| (35263) - || 1996 NH3|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (35264) - || 1996 NM5|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (35265) - || 1996 NS5|| 12 juli 1996 || T. Okuni
|-
| (35266) - || 1996 PC4|| 9 augustus 1996 || NEAT
|-
| (35267) - || 1996 PO7|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (35268) - || 1996 QY || 19 augustus 1996 || Kleť
|-
| (35269) - || 1996 QC1|| 21 augustus 1996 || Kleť
|-
| (35270) - || 1996 RL || 7 september 1996 || V. Giuliani, P. Chiavenna
|-
| (35271) - || 1996 RR3|| 13 september 1996 || NEAT
|-
| (35272) - || 1996 RH10|| 7 september 1996 || Spacewatch
|-
| (35273) - || 1996 RF11|| 8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (35274) - || 1996 RF24|| 7 september 1996 || T. Okuni
|-
| (35275) - || 1996 RB25|| 11 september 1996 || Spacewatch
|-
| (35276) - || 1996 RS25|| 13 september 1996 || NEAT
|-
| (35277) - || 1996 RV27|| 10 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (35278) - || 1996 SM || 16 september 1996 || P. G. Comba
|-
| (35279) - || 1996 SR || 20 september 1996 || G. R. Viscome
|-
| (35280) - || 1996 SQ1|| 17 september 1996 || Spacewatch
|-
| (35281) - || 1996 SD6|| 18 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35282) - || 1996 SC7|| 21 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35283) - || 1996 TB1|| 5 oktober 1996 || G. R. Viscome
|-
| (35284) - || 1996 TM3|| 5 oktober 1996 || R. G. Sandness
|-
| (35285) - || 1996 TR5|| 6 oktober 1996 || C. W. Hergenrother
|-
| (35286) Takaoakihiro || 1996 TP9|| 14 oktober 1996 || H. Abe
|-
| (35287) - || 1996 TA18|| 4 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (35288) - || 1996 TL19|| 4 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (35289) - || 1996 TL40|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (35290) - || 1996 TE42|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (35291) - || 1996 TN46|| 10 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (35292) - || 1996 TE47|| 11 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (35293) - || 1996 TC54|| 5 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (35294) - || 1996 UG4|| 29 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35295) - || 1996 VM || 1 november 1996 || V. S. Casulli
|-
| (35296) - || 1996 VY1|| 1 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35297) - || 1996 VS3|| 2 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35298) - || 1996 VH5|| 3 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (35299) - || 1996 VK8|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (35300) - || 1996 VQ18|| 6 november 1996 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten